

Ascendenza

Altri progetti 

Costanza d'Ungheria